Molist ist der Familienname folgender Personen: 

 Jorge Molist (* 1951), spanischer Ingenieur und Schriftsteller 

Siehe auch:

 Andrés Solá y Molist (1895–1927), spanischer Missionar 
 Raül López i Molist (* 1980), spanischer Basketballspieler